Coey bezeichnet:

 C. A. Coey & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1902)
 Coey Motor, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1917)